Анатолий Адольфович Розенфельд (1896—1956) — русский и советский военный лётчик, авиаинженер.

Был летчиком царской армии, как инженер работал в ОКБ Туполева и готовил перелеты на самолете АНТ-25, обеспечивая чуть ли не самое сложное и важное — надежную и эффективную работу его единственного мотора. После знаменитых перелетов экипажей Громова и Чкалова Розенфельд возглавил летную службу завода  в Филях.

Биография 
Анатолий Адольфович Розенфельд родился 17 июня 1896 года в крестьянской семье Валкского уезда Лифляндской губернии.

По окончании 1-го Казанского реального училища, поступил в Императорское Московское техническое училище.

 31.05.1915 — вступил в службу «рядовым охотником» на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 1-й запасной телеграфный батальон, зачислен в 3-ю роту. Прикомандирован к Школе авиации военного времени Императорского Московского общества воздухоплавания.
 05.11.1915 — окончил Теоретические курсы авиации и выдержал установленный экзамен при авиационной школе на чин прапорщика запаса.
 30.11.1915 — «уволен из Императорского Московского технического училища за невзнос платы».
 21.04.1916 — Анатолий Розенфельд выдержал экзамен на звание летчика на самолете типа «Фарман».
 03.07.1916 — окончил Школу авиации военного времени Императорского Московского общества воздухоплавания.
 С 12.07.1916 — младший офицер 1-го корпусного авиационного отряда.
 С 08.11.1916 — заведующий оружием и огнестрельными боеприпасами отряда.
 С 13.12.1916 — временно исполнял дела начальника отрядного радиотелеграфа.
 С 14.12.1916 — временно исполнял дела адъютанта отряда.
 28.12.1916 — во время полета, от холода получил сильное обморожение лица.
 С 13.01.1917 — помощник начальника отрядного радиотелеграфа.
 03.03.1917 — совместно с прапорщиком Э. М. Томсоном сбил немецкий самолет, «который упал в нашем расположении около станции Залесье».
 29.10.1917 — при перелете из м. Радошковичи в м. Островки на новое место расположения отряда потерпел аварию. Считался пропавшим без вести. Как позднее оказалось, Анатолий Розенфельд попал в плен к немцам, совершив вынужденную посадку в районе г. Минска.
 После выхода России из войны, в ноябре 1918 года в результате обмена военнопленными вернулся в Россию.
 08.05.1919 — Анатолий Розенфельд был призван на службу в РККА.
 25.12.1919 — зачислен в Дивизион авиационных специалистов. Работал в качестве испытателя в лаборатории Центральной аэрогидродинамической секции при ВСНХ, впоследствии преобразованной в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).
 В 1920 году «был осужден Народным судом к 5 годам лишения свободы условно за расхищение государственной собственности».
 В 1930—1936 годах работал в Центральном институте авиамоторостроения, с января 1936 г. — на заводе № 22 Народного комиссариата авиационной промышленности, занимая должность заместителя начальника технического бюро завода.
 С 1938 года был военным инженером 2-го ранга.
 7 августа 1940 года Розенфельд был арестован органами НКВД СССР «по подозрению в причастности к катастрофе скоростного пикирующего бомбардировщика  (Конструкторское бюро Н. Н. Поликарпова), повлёкшей за собой гибель экипажа». Был обвинен в служебной халатности. Решением военного трибунала Московского военного округа от 12 февраля 1941 года был оправдан.

Затем работал старшим инженером завода № 156 Министерства авиационной промышленности (конструкторское бюро А. Н. Туполева).

Чины и звания 
 Рядовой — 31.05.1915.
 Младший унтер-офицер — 22.09.1915.
 Прапорщик — 03.06.1916.
 Подпоручик — 06.10.1917.
 Военный летчик — 05.03.1917.

Награды 
 Награждён российскими орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (приказом по 2-й армии № 334 от 28.10.1916 г. «за ряд отлично выполненных разведок в период с 31-го июля по 22-е августа 1916 года»); Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (приказом по 10-й армии № 537 от 31.03.1917 г.); Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (приказом по армиям Западного фронта № 2044 от 22.08.1917 г. «за то, что в период с 1-го января по 20-е марта 1917 года, с явной опасностью для жизни, произвел ряд отважных разведок неприятельского расположения, общей продолжительностью 49 часов 15 минут, по3-го д действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнём противника, доблестно и храбро выполняя возложенные на него задачи: 1) неоднократно вступал в бой (10-го, 17-го февраля и 3-го марта сего года) с превосходящими по скорости и вооружению самолетами противника, обращая их в бегство; 2) производил разведки неприятельского тыла, а также и фотографирование его расположения, давая таким образом возможность пехоте и артиллерийским частям более успешно и с минимальными потерями выполнить их боевые задачи»); Святого Георгия 4-й степени (приказом по 10-й армии № 1051 от 01.09.1917 г. «за то, что 3-го марта 1917 г., атаковав около стан. Залесье неприятельский самолет, вооруженный двумя пулеметами, вступил с ним в бой и сбил его пулеметным огнём, причем неприятельский самолет камнем упал на землю и разбился»).
 Также награждён советским орденом Красной Звезды (02.09.1945) и медалью «За оборону Москвы» (01.05.1944).

Интересные факты 
 3 марта 1917 года лётчики прапорщик Э. Томсон на самолёте «Ньюпор-XI» (№ 1132) и прапорщик А. Розенфельд на истребителе того же типа (№ 1033) сбили немецкийй самолёт, «который упал в нашем расположении около станции Залесье». За этот боевой вылет оба авиатора были удостоены ордена Святого Георгия 4-й степени.
 В начале 1940-х годов после катастрофы опытного самолета ВИТ-2 Розенфельд был арестован примерно на год, но позже освобожден, не обнаружив его вины. Когда в начале войны немцы подходили к Москве, на заводе получили приказ все опытные машины сжечь. Розенфельд с заводским летчиком сумел наиболее ценную машину спасти, перегнав её в Казань. Потом он снова вернулся в Москву и эвакуировал оборудование завода в ту же Казань. В войну его семья тоже жила в Казани.

Источники 
 Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914—1918 годов: Биографический справочник / Сост. М. С. Нешкин, В. М. Шабанов. — М: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 360 с, илл.
 Архивные источники РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. П/с. 68-185; Ф. 2003. Оп. 2. Д. 1002. Л. 258—259; Ф. 2008. Оп. 1. Д. 1903; Ф. 6069. Оп. 1. Д. 22. Л. 29-89, 127—131, 218—220, 352—354. ЦАМО РФ. Л/д. 254823. ЦИАМ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 887. Л. 52.

Ссылки 
 Черток Б. Е. Был ли счастлив Королев?
 РОЗЕНФЕЛЬД Анатолий Адольфович
 Похоронен в колумбарии №1а Нового Донского кладбища

Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Лётчики СССР
Инженеры СССР
Похороненные на Донском кладбище